Doko (Doko), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java, Indonesië. 
 Doko (Ngasem), is een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java, Indonesië. 
 Doko (Palau), een gehucht op het eiland Kayangel in de gelijknamige Palause staat